Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 784 dans le monde.

 RS-784 au Brésil 
 Route nationale 784 en France